Dom Almir Marques Ferreira (Patrocínio, 18 de novembro de 1911 — Uberlândia, 1 de janeiro de 1984) foi um bispo católico brasileiro, primeiro bispo de Diocese de Uberlândia, e bispo auxiliar de Sorocaba.

Ver também
 Diocese de Uberlândia

Ligações externas 

Bispos de Uberlândia
Naturais de Patrocínio
Mortos em 1984